Василис Каррас (, 12 ноября 1953, Кавала, Греция) — греческий певец, один из известнейших исполнителей в жанре лаика.

Биография 
Василис Каррас родился в Коккинохори, недалеко от Кавалы. В возрасте 10 лет вместе с семьей переехал в Салоники. В 1969 году в возрасте 16 лет он впервые вышел на сцену в бузукиа «Просфига» (Πρόσφυγα). Вскоре он стал популярным по всей Северной Греции как исполнитель лаики.

В 1980 году вышел его первый альбом. В 1990-х годах Каррас сотрудничал с Михалисом Ракиндзисом, Зафирисом Меласом. С 1996 года начал сотрудничать с композитором Фивосом (Φοίβος) с целью создания альбома. В результате сотрудничества появился альбом «Τηλεφωνησέ μου», который стал четырежды платиновым, а Каррас стал суперпопулярным. С этого альбома стал формироваться особый музыкальный стиль Карраса, для которого характерно сочетание современной, западной музыки с народной песней, на основе бузуки. Совместно с Фивосом был выпущен и альбом «Επιστρέφω».

Василис Каррас сотрудничает со многими греческими исполнителями, такими как Толис Воскопулос, Христос Дантис, Ирини Меркури, Костас Карафотис, Деспина Ванди. Его концерты имели большой успех во всем мире, в частности в США, Канаде, странах Западной Европы, Азии и Австралии. С 10 февраля по май 2012 Василис Каррас выступал на сцене Teatro Music Hall в Афинах с Никосом Макропулосом и вместе с группой Vegas.

В апреле 2012 года диск «Έτσι λαϊκά» официально получил статус платинового. Также была выпущена серия «BEST OF» из четырёх дисков избранных песен Василиса Карраса. Отдельным синглом был выпущен дуэт Карраса и рэпера Master Tempo «Εδώ για σένα». Зимой 2012—2013 гг. Василис Каррас пел в Teatro Music Hall в Афинах. Его выступление сопровождали Пантелис Пантелидис и Паола Фока.

Дискография 
 1980: Αλησμόνητες Ώρες (Vasipap 268 LP — CD)
 1982: Τι Λες Καλέ (Vasipap 325)
 1984: Γιατί να χωριστούμε (Vasipap 368 LP)
 1985: Μη χαθείς (Vasipap 483 LP 536 CD)
 1986: Αποκλειστικα για σενα (Vasipap 452 LP)
 1987: Απ τη Θεσσαλονικη με αγαπη (Vasipap 458 LP)
 1989: Αυτή τη Νύχτα (Vasipap 449 LP &11 CD)
 1990: Είσαι παντού (Vasipap 474 LP — CD)
 1991: Λέγε ότι Θες (Minos 981 LP — CD)
 1992: Τραγούδια απο το Συρτάρι (Vasipap 522 LP — 27 CD)
 1992: Δεν Πάω Πουθενά (Minos 478707 LP-CD)
 1993: Νύχτα Ξελογιάστρα (Vasipap 539/40 2 LP & 45/46 2 CD)
 1993: Πως Τολμάς (Μinos 480051 LP — CD)
 1994: Χρέωσέ το σε Μένα (Minos 480594 LP — CD)
 1995: Φταις Εσύ (Minos 836933 LP — CD)
 1995: Μια βραδυα στα Νεα Δειλινα(live) (Minos 846993 LP — CD)
 1996: Τηλεφωνησέ μου (Minos 855238 LP — CD)
 1997: Μ'έχεις κάνει αλήτη (Minos 493568 CD)
 1998: Φαινόμενο (Minos CD-сингл)
 1999: Επιστρέφω (Minos CD)
 1999: Αυτοπεποίθηση (Minos CD)
 2001: Γύρισε (Minos CD)
 2002: Τα Δικά μου Τραγούδια (Minos CD)
 2002: Λόγια της Νύχτας (Minos CD)
 2003: Πάρε το Δρόμο κι Έλα (Minos CD)
 2004: Βασίλης Καρράς 1991 — 2003 (DVD)
 2005: Ολα Ένα Ψέμα (Virus Music)
 2007: Όνειρα (Virus Music)
 2009: Όπως παλιά
 2010: Αχ Μοναξιά Μου
 2010: Σ'τα Είπα Όλα (ΕΠΤΑ)
 2011: Έτσι Λαϊκά (UNIVERSAL)
 2013: Κύριος Μα... Και Αλήτης
 2014: Επιλογή Μου
 2015: Απ' Το Βορρά Μέχρι Το Νότο
 2016: Τα Καλύτερα Ταξίδια
 2017: Αλήτη Με Λένε
 2020: Ρωτάς Αν Σ' Έχω Ερωτευθεί

Сборник коллекционных альбомов
 1984: — Να Θυμηθούμε Τα Παλιά
 1991: — Αστέρια Του Βορρά
 1993: — Νύχτα Ξελογιάστρα - Τα Τραγούδια Που Αγαπώ
 1994: — Στη Σαλονίκη Μια Φορά 
 1990: — 10 Χρόνια Βασίλης Καρράς
 1997: — Τα Κλικ Του Β. Καρρά
 1998: — Οι Καλύτερες Επιτυχίες
 1999: — 20 Χρονια
 1999: — Άστην Να Λέει (Τα Καλύτερα Τραγούδια 1991-1995)
 2000: — Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες του Β. Καρρα 1991 – 1999
 2002: — Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες Του
 2002: — 32 Μεγάλες Επιτυχίες
 2004: — Τηλεφώνησέ Μου - Τα Καλύτερα Τραγούδια - 1996-2003
 2004: — Τα Καλύτερα Τραγούδια του Β. Καρρα
 2005: — Βασίλης Καρράς		
 2006: — 14 Μεγάλα Τραγούδια
 2006: — Οι Επιτυχίες Του		
 2007: — 14 Μεγάλα Τραγούδια Νο2		
 2007: — Βασίλης Καρράς		
 2008: — Τα Τραγούδια Της Ζωής Μου
 2009: — Ο Βασίλης Καρράς Παρουσιάζει Πόντος Δικαίωμα Στη Μνήμη (Ανέκδοτες Ηχογραφήσεις)		
 2010: — 39 Μεγάλα Τραγούδια
 2010: — Απονιά Μου Δείχνεις		
 2010: — 49 Μεγάλες Επιτυχίες	
 2013: — Οι Χρυσές Επιτυχίες	
 2014: — Πορτρέτο
 2014: — Πριγκιπέσα
 2015: — Όπως Παλιά		
 2016: — 40 Χρόνια Τραγούδι		
 2016: — Best Of - Με Αγάπη, Βασίλης Καρράς		
 2016: — Τα Ζεϊμπέκικα

Концертные альбомы
 1988: - Μια Βραδιά Στη Θεσσαλονίκη
 1991: - Μια Βραδιά Στα Νέα Δειλινά Με Τον Βασίλη Καρρά (Ζωντανή Ηχογράφηση) 	
 2003: - Τραγούδι Στα Παιδιά - Live Στο Θέατρο Λυκαβηττού 	
 2008: - Όλα μου τα χρόνια live (Sony BMG)
 2009: - Live
 2009: - Καρράς*, Γονίδης* - Live Non Stop Mix 
 2012: - Teatro Music Hall
 2012: - Summerlife 2012 • Βασίλης Καρράς Live

DVD-диски
 2004: - Βασίλης Καρράς 1991 — 2003 (DVD)
 2004: - 2004 Hits On Dvd (1991-2003)

Внеальбомные песни
 2012 – Εγώ Δεν Είχα Όπλα
 2018 – Σ' Αγαπώ
 2018 – Θα Πιω Και Θα Τα Σπάσω
 2019 – Σήκω Πάνω Κάτσε Κάτω 
 2019 – Το Καλό Που Σου Θέλω
 2021 – Εσύ Μπορεί
 2021 – Λένε Για Μένα
 2021 – Νύχτα Γενάρη
 2021 – Ποιος Αγαπάει Πιο Πολύ

Совместные дуэты
 1992 — «Τι Μου Συμβαίνει» (при уч. с Марианфи Кефалой)
 1996 — «Το δηλητήριο» (совместно с Константиной)
 2004 — «Αχάριστη κι Αλήτισσα» (при уч. с Деспиной Ванди)
 2007 — «Το Άσπρο Μου Πουκάμισο» (совместно с Христосом Дантисом)
 2007 — «Εμείς Οι Δυο» (при уч. с Ирини Меркури)
 2008 — «Δεν Θα Σταθώ Εμπόδιό Σου» (при уч. с Пегги Зинай)
 2010 — «Δεν Την Παλεύω» (совместно с Элли Коккину)
 2012 — «Η Αγάπη Είναι Θύελλα» (совместно с Паолой)
 2012 — «Για Τον Ίδιο Άνθρωπο Μιλάμε» (при уч. с Пантелисом Пантелидисом)
 2012 — «Εδώ Για Σένα» (совместно с Master Tempo)
 2013 — «Πες Το Καθαρά» (при уч. с Элени Фурейрай)
 2014 — «Δυο Κουβέντες Ανδρικές» (совместно с Стелиосом Роккосом)
 2016 — «Έλα Μου» (при уч. с Никос Зоидакисом)
 2017 — «Ούτε Λέξη» (совместно с Кэти Гарби)
 2018 — «Έλα Πιο Κοντά» (при уч. с Bo)
 2018 — «Όλοι Για Τα Μπετά Δουλεύουμε» (совместно с Сократисом Маламасом)
 2019 — «Απ' Το Βορρά Μέχρι Το Νότο (MAD VMA 2019 Version)» (при уч. с Komis-X.)
 2019 — «Άσ' Τη Να Λέει (MAD VMA 2019 Version)» (совместно с Еленой Папаризу)
 2019 — «Είναι Στιγμές» (при уч. с Спиросом Кордерасом)
 2021 — «Πόση Μοναξιά» (совместно с  Стелиосом Роккосом и Мелиной Асланиду)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Василиса Каррас
 

Певцы и певицы Греции
Поп-фолк-исполнители